ABA kan syfta på
AB Aerotransport
Academy of Business Administration
Agency For Bulgarians Abroad
Alberta Bison Association
Alexandria Small Business Association
American Bakers Association
American Bandy Association
American Bankers Association
American Bantam Association
American Baptist Association
American Bar Association
American Basketball Association
American Bioenergy Association
American Birding Association
American Board of Anesthesiology
American Board of Audiology
American Bop Association
American Booksellers Association
American Breweriana Association
American Bridge Association
American Burn Association
American Bus Association
Antiquarian Booksellers Association
Appalachian Blacksmiths Association
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Asahi Broadcasting Aomori
Association for Behavior Analysis
Association of Black Anthropologists
Asociación de Bancos de la Argentina
Associação Brasil América
Associação Brasileira de Antropologia
Australian Bankers' Association
Australian Basketball Association
Australian Booksellers Association 
Australian Breastfeeding Association
Australian Broadcasting Authority
Austrian Business Agency
Autoklub Bohemia Assistance
IATA:s kod för Abakan Airport, Abakan, Ryssland